Pioneer Girl: The Annotated Autobiography – l'autobiografia originale di Laura Ingalls Wilder
 Pioneer Girl: A True Story of Growing Up on the Prairie – la biografia di Grace McCance Snyder
 Pioneer Girl: A Novel – il libro di Bich Minh Nguyen
 Blue Robin, the Girl Pioneer – il libro di Rena I. Halsey
 Lena, Pioneer Girl – il libro di Karen Murray
 Rachel's Journal: The Story of a Pioneer Girl – il libro di Marissa Moss
 Shea O'Shaunessey, Pioneer Girl – il libro di Narcissa Greene